Międzynarodowy Festiwal Haendlowski – festiwal muzyczny, odbywający się w latach 2006–2008 w Toruniu.

Charakterystyka 
Festiwal był organizowany przez Fundację Muzyki Dawnej CANOR w Toruniu i Toruńską Orkiestrę Symfoniczną. Odbywał się w Dworze Artusa i sali koncertowej Toruńskiego Towarzystwa Naukowego oraz w zabytkowych kościołach na Starówce. W czasie trwania festiwalu odbywało się wiele koncertów prezentujących twórczość Georga Friedricha Händla oraz innych muzyków tego okresu. Specyfiką festiwalu było otwarcie dla publiczności wszystkich prób poprzedzających koncerty.

Festiwal odbywał się w czerwcu. Kierownictwo festiwalu sprawowali Cezary Zych i Marek Wakarecy, kierownictwo muzyczne – Ewa Golińska i Aureliusz Goliński. Dyrektorem Biura Festiwalu była Dorota Puszkiel.

Zobacz też 
 Festiwale w Toruniu

Przypisy

Bibliografia 
 Culture.pl

Georg Friedrich Händel
Festiwale i przeglądy w Toruniu
Festiwale muzyki dawnej w Polsce